Anníbal, probablement pare d'Hannó, va ser un general cartaginès que dirigia la flota de Cartago.

Per casualitat estava ancorat a Lipara a les illes Lipari quan Hieró II de Siracusa després de derrotar els mamertins estava a punt d'assetjar la seva capital, Messana. Els cartaginesos eren en aquesta època enemics dels mamertins i aliats de Hieró II, però Anníbal va considerar que el governant siracusà agafava massa poder i li va aconsellar de concedir termes de pau honorables als mamertins, mentre una guarnició cartaginesa s'establia a Messana, i això devia ser cap a l'any 270 aC. Diodor de Sicília esmenta un Anníbal que va donar suport a Hieró i que després li va aconsellar no signar un tractat de pau amb Roma l'any 263 aC, segurament el mateix personatge.

Referències 

Cartaginesos